Distretto di Güdül – uno dei distretti della provincia di Ankara
 Omari Gudul – cestista della Repubblica Democratica del Congo